RMG steht für:
 Reaktivnaya Mnogotselevaya Granata, bunkerbrechende Variante der RPG-27 Tawolga, sowjetische/russische reaktive Panzerbüchse
 Reichsmilitärgericht, bis 1920 das höchste deutsche Militärgericht
 Rheinmetall-Maschinengewehr, siehe RMG 50
 Robert-Mayer-Gymnasium Heilbronn, deutsches Gymnasium
 Royal Mail Group Limited, Tochterunternehmen der Royal Mail, nationaler Postdienst im Vereinigten Königreich seit 1516
 Royal Museums Greenwich, britische Stiftung zur Verwaltung von vier Museen
 Team RMG, deutsches Automobilsportteam, siehe Reinhold Motorsport
 Richard B. Russell Airport (IATA-Code), Flughafen von Rome (Georgia), Floyd County (Georgia), Georgia

rmg steht für:
 Norwegisches Romani (ISO-639-3-Code), norwegische Varietät des skandinavischen Romani

Abkürzung